Мокина — топоним:

Населённые пункты 
 Мокина — деревня, Алапаевский район Свердловской области.

Водоёмы 
 Мокина — река, Кабанский район республики Бурятия.
 Мокина — канал, Кабанский район республики Бурятия.

См. также 
 Мокино
 Мокин (значения)